Snake – popolare videogioco
 Snake – fiume degli Stati Uniti d'America
 Snake – fiume del Canada
 Snake – singolo dei Blind Channel del 2019
 DJ Snake – disc jockey e produttore discografico francese
 Naked Snake – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Solid Snake – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Snake - personaggio del manga Kaito Kid e dei suoi adattamenti anime Magic Kaito e Magic Kaito 1412

Pagine correlate 
 The Snake